La Plata har flere betydninger:

 La Plata, Maryland – en by i USA
 La Plata – en by i Argentina
 Rio de la Plata – La Plata-floden mellem Argentina og Uruguay

Andre betydninger 
 Estudiantes de La Plata – en argentinsk fodboldklub i La Plata
 Club de Gimnasia y Esgrima La Plata – en argentinsk fodboldklub i La Plata
 Sucre – Bolivias parlamentshovedstad, der er grundlagt som Ciudad de la Plata de la Nueva Toledo